RoHS steht für:
 RoHS-Richtlinien, die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Personen:
 Mandy Schiefner-Rohs (* 1980), deutsche Schulpädagogin und Hochschullehrerin
 Martha Rohs (1909–1963), österreichische Opernsängerin (Alt)
 Peter Rohs (* 1936), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Roos
 Ros

Abkürzung